Noob Saibot – fikcyjna postać z serii bijatyk komputerowych Mortal Kombat. Zadebiutował jako ukryta postać w Mortal Kombat II, w której jest całkowicie czarnym klonem ninja.

Chociaż wystąpił w Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 4 i nowszych częściach serii, jego biografia została rozwinięta dopiero w Mortal Kombat: Deception. W Deception okazuje się, że jest starszym Sub-Zero zamordowanym przez swego wroga Scorpiona po zakończeniu wydarzeń z gry Mortal Kombat. Noob Saibot powrócił w Mortal Kombat: Armageddon oraz reboocie z 2011 roku.

Jego imię to nazwiska twórców gry, Eda Boona i Johna Tobiasa zapisane odwrotnie. Początkowo Noob Saibot korzystał z ruchów i grafik innych postaci, zanim otrzymał własny zestaw ruchów i wygląd.

W grach 
Noob Saibot pojawił się po raz pierwszy jako starszy Sub-Zero w Mortal Kombat, ale został zamordowany przez Scorpiona. Został wskrzeszony w Netherrealm jako sługa upadłego Starszego Boga Shinnoka i członka Bractwa Cienia, zostało to ujawnione dopiero w Deception. Noob Saibot (w obecnej formie) zadebiutował w Mortal Kombat II jako ukryta postać. Stał się grywalny w domowych wersjach gry Ultimate Mortal Kombat 3 oraz Mortal Kombat Trilogy. W obu częściach sprzymierza się z Shao Kahnem. Potajemnie obserwuje imperatora na polecenie Braci Cienia. Pierwotnie w Mortal Kombat 4 miał być grywalną postacią, ostatecznie jednak ponownie stał się ukryty. W tej części jest sługą Shinnoka. Pojawił się jako grywalna postać w Mortal Kombat: Tournament Edition, tym razem jako żołnierz armii Shao Kahna. Pojawia się również jako starszy Sub-Zero w Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero, w której jest główną postacią i przedstawione są jego losy przed pierwszym turniejem.

W Mortal Kombat: Deception Noob Saibot postanawia stworzyć armię wojowników pod swoim przywództwem. W tym celu czyni Smoke'a swoim pomocnikiem (co obydwu uczyniło pierwszą postacią zbiorową w tej serii), występując jako sub-bossowie w tej części, pod nazwą "Noob-Smoke". Tutaj okazuje się, że Noob-Saibot to wskrzeszony starszy Sub-Zero, znany pod imieniem Bi-Han (), który wystąpił w pierwszym turnieju "Mortal Kombat" i po jego zakończeniu został zamordowany przez Scorpiona. Wątek ten jest szerzej poruszony w Mortal Kombat: Shaolin Monks, gdzie Noob Saibot jest ścigany przez swojego młodszego brata podczas jednej ze scen.

W Mortal Kombat: Armageddon Noob Saibot stał się grywalną postacią. W trybie historii gry, on wraz ze Smokiem atakuje zamek klanu Lin Kuei, zmieniając większość z obrońców w jego podwładnych. Noob Saibot i Smoke zostają pokonani przez Tavena, a Saibot leży nieprzytomny w zamku. Sub-Zero stara się przekonać Nooba do przypomnienia swojej tożsamości z przeszłości.

Noob Saibot pojawił się w reboocie serii z 2011 roku. Po pokonaniu przez Scorpiona, zostaje przywrócony do życia przez Quan Chi i służy jako jeden z jego wojowników. Wspierając Quan Chi i Shao Kahna, Noob Saibot zostaje wciągnięty przez Nightwolfa do magicznego tornado, które eksploduje razem z nim. Noob Saibot powrócił jako sprzymierzeniec Kroniki, głównej antagonistki w grze Mortal Kombat 11.

W innych mediach 
Noob Saibot wystąpił w serialu Mortal Kombat: Porwanie (grany przez Kimballa Uddina) oraz w filmie Mortal Kombat 2: Unicestwienie (grany przez J.J. Perry'ego).

Odbiór 
Postać została przyjęta bardzo pozytywnie. W 2011 roku, Bright Hub oceniło Saibota na 5. miejscu listy najlepszych postaci w serii. UGO Networks umieściło Nooba na 12. miejscu w swojej liście najlepszych postaci z Mortal Kombat w 2012 roku. W tym samym roku, magazyn Complex umieściło postać na piątym miejscu listy najbardziej niedocenianych postaci z uniwersum Mortal Kombat. Czytelnicy Dorkly w głosowaniu w 2013 roku wybrali go na piątą najlepszą postać cyklu. Noob Saibot, razem z innymi męskimi postaciami ninja, został umieszczony na 3. miejscu najlepszych postaci stworzonych metodą "palette swap".

Uwagę zwróciło jego wykończenie o nazwie "Tug-of-War" (nazywane także "Make-a-Wish"), które to magazyn Kotaku nazwał atrakcją Mortal Kombat z 2011 roku. To samo wykończenie zostało umieszczone przez FHM na ich liście "dziewięciu najbrutalniejszych wykończeń w grze", a WatchMojo w 2013 roku uznało je za drugie najlepsze (i najboleśniej wyglądające) wykończenie w serii. W 2011 roku, Jon Stewart ironicznie wykorzystał to wykończenie jako przykład bardzo wysokiej przemocy we współczesnych grach wideo. W 2013, Kevin Wang z Complex umieścił je na pierwszym miejscu listy najlepszych ruchów wykańczających w serii.

Przypisy 

Fikcyjni ninja
Fikcyjni płatni mordercy z gier komputerowych
Postacie z serii gier Mortal Kombat